Murghab, rivière d'Afghanistan et du Turkménistan
 Murghab,  ville du Tadjikistan